Шабалинский район — административно-территориальная единица (район) на западе Кировской области России. В границах района в рамках организации местного самоуправления существует муниципальный район. 

Административный центр — посёлок городского типа Ленинское.

География 
Площадь — 3860 км². Район граничит на западе с Октябрьским и Поназыревским районами Костромской области, на юге — с городским округом Шахунья Нижегородской области, на востоке и севере — со Свечинским и Даровским районами Кировской области.

Основные реки — Ветлуга, Паозер, Какша (Большая Какша), Сюзюм.

История 
Шабалинский район образован в 1929 году путём объединения трёх волостей Котельничского уезда: Батаевской, Ключевской и Красавской. Село Быстри Черновского сельского поселения, считается самым старым населённым пунктом, в 2010 году ему исполнилось 360 лет.

На 1 января 1941 года на территории Шабалинского района образовано 237 колхозов и 6 сельских советов. В годы Великой Отечественной войны в Ленинском располагались два госпиталя. Промкомбинат выпускал лыжи, брички, сани, ящики для боеприпасов. Работали швейный и обувной цеха. Коллектив предприятия трижды награждался переходящим Красным знаменем. В фонд обороны страны на постройку боевых самолётов, танков труженики района собрали 600 тысяч рублей деньгами и 112 тысяч рублей облигациями государственного займа. Из 18 700 ушедших на фронт не вернулись в родные края 9559 человек.

30 сентября 1955 года к Шабалинскому району была присоединена часть территории упразднённого Новотроицкого района, 30 сентября 1958 года — часть территории упразднённого Черновского района, а 14 ноября 1959 года — часть территории упразднённого Свечинского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (пгт Ленинское) составляет  % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 

Район как административно-территориальная единица области включает посёлок городского типа (рабочий посёлок) и 4 сельских округа.

В рамках организации местного самоуправления в конце 2004 года были созданы муниципальные образования: муниципальный район, а также в его составе одно городское и 4 сельских поселения (в границах сельских округов).

Населённые пункты 
В Шабалинский район входят 137 населённых пунктов, в том числе один городской (рабочий посёлок) и 136 сельских населённых пунктов

Упразднённые населённые пункты
В 2022 году упразднены деревни Большое Раменье, Гусево, Исаково Раменье, Нояново, Оськино, Полатово.

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Экономика 
Основными отраслями в районе являются пищевая промышленность, а также сельское хозяйство. Главные предприятия: Шабалинский райпотребсоюз, СПК «Чахловский», СПК «Победа», СПК «Верный путь», СПК «Путь Ленина».

Также в районе имеются предприятия лесозаготовки и лесопереработки: Шабалинский лесхоз, Черновский сельлесхоз и др. Основным налогоплательщиком района является Шабалинское ДЭП-43.

Транспорт 

Через район проходят федеральная автомобильная дорога Р243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, Северная железная дорога (со станциями Супротивный, Метил, Гостовская, Крутенский, Блины, Шабалино, Семёновский; по станциям Супротивный, Гостовская и Шабалино есть дальнее пассажирское сообщение).

Гимн 
Средь безбрежных лесов,
Средь полей и лугов
Приютился под куполом синим
Наш навеки родной
Шабалинский район,
Небольшая частичка России.
Всё здесь есть для того,
Чтобы жил человек,
Не испытывал боли и горя.
И судьбу мы свою,
Как умеем, вершим,
Не сгибаясь под ветром упрямо.
Наш народ трудовой
Друг за друга горой,
Мы на жизнь смотрим честно и прямо.
Шабалинский район,
Сколько дел впереди,
И не мало их сделано в прошлом.
Твёрдо мы говорим,
Что районом своим
Честь и славу России умножим.

Люди, связанные с районом 
 Баранов, Борис Александрович (11 ноября 1940 — 6 апреля 2005) — родился в деревне Созиновы ныне Ленинского городского поселения, советский и украинский энергетик, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Украины.
 Баранов, Михаил Павлович (25 ноября 1904 — 16 марта 1985) — родился  деревне Гудки (ныне не существует, располагалось на территории Новотроицкого сельского поселения), гвардии старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бочариков, Максим Петрович (10 октября 1908 — 3 июня 1986) — родился в селе Лычном (ныне не существует, в советское время располагалось на территории Шабалинского района, в настоящее время это территория Октябрьского района Костромской области), гвардии старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бураков, Василий Николаевич (18 марта 1915 — 25 октября 2004) — родился в селе Черновском Черновского сельского поселения, председатель колхоза «Новая сила», старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ватенин, Валерий Владимирович (27 января 1933 — 16 июня 1977) — в годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Шабалинском районе, русский советский живописец, график, педагог, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.
 Вепрев, Аркадий Филимонович  (29 октября 1927 — 23 июля 2006) — родился в селе Вареницы, советский и российский государственный деятель, народный депутат СССР, глава администрации Красноярского края в 1991—1993 годах, Герой Социалистического Труда.
 Гаряев, Николай Николаевич (2 января 1947, Ленинское (Шабалинский район) — 24 декабря 2020, Киров) — советский и российский государственный и общественный деятель. Почётный гражданин Кирова.
 Глушков, Николай Тимофеевич (20 декабря 1918 — 1 ноября 1999) — родился в деревне Холодной (ныне не существует, располагалась на территории Новотроицкого сельского поселения), Председатель Государственного комитета СССР по ценам в 1975—1986 годах.
 Добровольский, Алексей Александрович (Доброслав) (13 октября 1938 — 19 мая 2013) — с 1990-х проживал в деревне Васенёво, участник диссидентского движения СССР в 1950-е — 1960-е годы, идеолог славянского неоязычества.
 Домрачева, Лидия Михайловна (3 [16] февраля 1911 — 22 января 2006) — родилась в селе Архангельском ныне Новотроицкого сельского поселения, советский и украинский врач-невролог, заслуженный врач УССР, участница Великой Отечественной войны.
 Дружинин, Игорь Петрович (10 февраля 1929 — 22 октября 2000) — родился в селе Какша ныне Гостовского сельского поселения, советский и российский гидролог, доктор географических наук, академик РАН.
 Изергин, Пётр Васильевич  (13 [25] марта 1870 — 8 октября 1936) — родился в селе Высокогорье ныне Высокораменского сельского поселения, российский и советский врач, доктор медицинских наук, Герой Труда.
 Исаков, Семён Кузьмич (1 февраля 1902 — ?) — родился в деревне Исаковцы, ныне упразднённой, находившейся в современных границах Гостовского сельского поселения, советский военачальник, полковник.
 Калинин, Александр Андреевич (14 августа 1910 — 21 февраля 1962) — родился в деревне Калиновской, участник Советско-финской войны (1939—1940), Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колчанов, Аркадий Михайлович (6 октября 1925 — 16 августа 2008) — родился в деревне Долгой (ныне не сохранилась, располагалась на территории Новотроицкого сельского поселения), советский художник-график, Народный художник РСФСР, член СХ СССР, член-корреспондент Академии творчества СССР.
 Кощеев, Павел Григорьевич (6 июля 1913 — 3 сентября 1991) — родился в деревне Татары Высокораменского сельского поселения, гвардии старший сержант, участник Советско-финской войны (1939—1940), Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кубышев, Владимир Алексеевич (1 февраля 1928 — 1989) — родился в селе Богородском (ныне посёлке Ленинском), доктор технических наук, профессор, академик ВАСХНИЛ.
 Кудреватых, Иван Евстигнеевич (2 сентября 1916 — 23 февраля 1945) — призван Черновским РВК, гвардии старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Полный кавалер ордена Славы.
 Перминов, Анатолий Николаевич (род. 16 июня 1945) — родился в деревне Дувалово (ныне не сохранилась, располагалась на территории Черновского сельского поселения), заместитель генерального директора — генерального конструктора ОАО «Российские космические системы», вице-президент по науке Международной академии астронавтики.
 Плешков, Пётр Антонович (22 августа 1904 — 1 февраля 1961) — родился в деревне Склягино (ныне не сохранилась, располагалась на территории Черновского сельского поселения), гвардии подполковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пупов, Егор Яковлевич (30 января 1909 — 16 мая 1945) — родился в деревне Гладкая, старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Полный кавалер ордена Славы.
 Разумов, Александр Кириллович (5 марта 1909 — 21 января 2003) — работал учеником технического секретаря Красавского волостного комитета партии, учеником бухгалтера в Ленинском обществе потребителей в 1925—1926 годах, полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рогожников, Николай Алексеевич (12 декабря 1919 — 2 июля 2001) — родился в деревне Содом Высокораменского сельского поселения, гвардии старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Селезнёв, Георгий Васильевич (1 мая 1916 — 26 октября 2000) — родился в деревне Мироновцы, советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Сенников, Аркадий Андреевич  (январь 1908 — 31 марта 1974) — родился на станции Шабалино (ныне входит в состав пгт Ленинское), советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Скрябин, Василий Александрович (3 февраля 1922 — 24 сентября 1993) — родился в деревне Большое Красавино (ныне не сохранилась, располагалась на территории Черновского сельского поселения), гвардии младший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Созинов, Владимир Петрович (8 октября 1904 — 10 октября 1981) — родился в деревне Сосновка (ныне часть деревни Созиновы Ленинского городского поселения), лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Татаринова, Елена Алексеевна  (26 мая 1897 — 27 июня 1987) — родилась в деревне Парижата (ныне не существует, располагалась на территории Новотроицкого сельского поселения), советский скульптор-монументалист, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, член Союза художников СССР.
 Толстобров, Яков Еремеевич (22 октября 1905 — 6 февраля 1986) — родился в деревне Зубари (ныне не существует, располагалась на территории Новотроицкого сельского поселения), старшина, участник Великой Отечественной войны, Полный кавалер ордена Славы.
 Тотмянин, Дмитрий Филиппович (20 (или 15) сентября 1915 — 20 июля 1944) — линейный надсмотрщик Шабалинского районного узла связи, гвардии старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тотмянин, Николай Анатольевич (род. 8 декабря 1958) — родился в посёлке Ленинском, советский и российский альпинист, Заслуженный мастер спорта России, многократный "Снежный барс" ("Покоритель высочайших гор СССР"), обладатель "Золотого ледоруба" за первопрохождение северной стены пика Жанну (7710 м), Гималаи.
 Тупицын, Леонтий Яковлевич (4 марта 1895 — 24 января 1944) — председатель колхоза «Октябрь», участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации (посмертно).
 Хаустов, Андрей Иванович (13 июля 1930 — 13 июля 1978) — родился в селе Новотроицком Новотроицкого сельского поселения, русский советский скульптор и живописец, член Ленинградского Союза художников.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации.
 СМИ Шабалинского района.